Watford FC (celým názvem: Watford Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Watford v nemetropolitním hrabství Hertfordshire. Založen byl v roce 1881 pod názvem názvem Watford Rovers FC. Svůj současný název nese od roku 1898. Od sezóny 2022/23 působí v EFL Championship (druhá nejvyšší ligová soutěž v Anglii).

V roce 1886 hrál klub poprvé FA Cup, nejstarší organizovanou fotbalovou soutěž na světě. Od roku 1922 je domácím hřištěm stadion Vicarage Road. V sezóně 2014/15 se klubu povedlo získat druhé místo v The Championship a postoupit tím po několika letech zpět do Premier League. Největšími úspěchy jsou 2. místo ve First Division z roku 1983 a účast ve finále FA Cupu o rok později.

Velikým fanouškem klubu je Sir Elton John, který klub v minulosti dokonce sám vlastnil a v současnosti je jeho doživotním čestným předsedou.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Vicarage Road s kapacitou 21 577 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1881 – Watford Rovers FC (Watford Rovers Football Club)
 1898 – fúze s Watford St Mary's FC ⇒ Watford FC (Watford Football Club)

Soupiska 
K 2. září 2021

Na hostování

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1896–1898: Southern Football League (Division Two)
 1898–1899: Southern Football League (Division Two London)
 1899–1900: Southern Football League (Division Two)
 1900–1903: Southern Football League (Division One)
 1903–1904: Southern Football League (Division Two)
 1904–1920: Southern Football League (Division One)
 1920–1958: Football League Third Division South
 1958–1960: Football League Fourth Division
 1960–1969: Football League Third Division
 1969–1972: Football League Second Division
 1972–1975: Football League Third Division
 1975–1978: Football League Fourth Division
 1978–1979: Football League Third Division
 1979–1982: Football League Second Division
 1982–1988: Football League First Division
 1988–1992: Football League Second Division
 1992–1996: Football League First Division
 1996–1998: Football League Second Division
 1998–1999: Football League First Division
 1999–2000: Premier League
 2000–2004: Football League First Division
 2004–2006: Football League Championship
 2006–2007: Premier League
 2007–2015: Football League Championship
 2015– : Premier League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  
 Profil klubu na transfermarkt.uk 

 
Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1881